

États-Unis 
 Doylestown, ville du comté de Wayne, dans l'État de l'Ohio
 Doylestown (Pennsylvanie), ville () siège du comté de Bucks, dans le Commonwealth de Pennsylvanie,limitrophe de Doylestown Township ;
 Doylestown, ville du comté de Columbia, dans l'État du Wisconsin ;
 Doylestown Township, ville () du comté de Bucks, dans le Commonwealth de Pennsylvanie,limitrophe du  de Doylestown.

Homonymie de localités aux États-Unis